Die Virginia Slims of Washington 1976 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1976 und fand vom 18. bis 25. Januar 1976 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1976
Tennisturnier in Washington, D.C.